E25 oder E 25 steht für:
 Europastraße 25, eine Fernstraße von den Niederlanden nach Italien
 BMW E25, ein Prototyp von BMW, siehe BMW Turbo X1
 HMS E25, ein britisches U-Boot
 Pseudopubertas praecox, eine Überproduktion von Geschlechtshormonen (nach dem ICD-10-Code)
 E25 (Ecuador), Straße

E25